Poljče je krajevno ime v Sloveniji:

 Poljče, Braslovče
 Poljče, Radovljica

Naselja v Sloveniji